Супереттан 2015 — 16-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 16 клубів. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 2016 року.

Переможцем змагань став клуб «Єнчепінг Седра». Разом із ним путівку до вищого дивізіону виборов  з другої позиції Естерсундс ФК.

Учасники сезону 2015 року

Турнірна таблиця

Плей-оф на підвищення

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2015

|}

Клуб Фалькенбергс ФФ завоював право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2016 року.

Плей-оф на вибування

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2015

|}

Клуби «Ергрюте» ІС (Гетеборг) та «Фрей» (Тебю) завоювали право виступати в Супереттан у сезоні 2016 року.

Найкращі бомбардири сезону

Див. також 
 Аллсвенскан 2015
 Кубок Швеції з футболу 2014—2015
 Кубок Швеції з футболу 2015—2016

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2015 у шведському спорті‎